Alfileritos puede referirse a:
 el nombre común de la planta Erodium ciconium
 el nombre común de la planta Erodium cicutarium; o
 el nombre común de la planta Erodium moschatum'''''.